Wilhelm Friedrich Abendroth (1802 - 1863) foi um botânico  alemão .

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha